КЗТА — многозначное понятие

 Калужский завод телеграфной аппаратуры
 Курганский завод трубопроводной арматуры